Liga Profesional de Primera División 2009–10, även känt som Campeonato Uruguayo de Fútbol 2009–10, var den 106:e säsongen av Uruguays högstaliga Primera División. Det var den 79:e säsongen som ligan hade spelats professionellt.

Säsongen bestod av två delar, Apertura och Clausura, som spelades av 16 lag. Apertura spelades mellan den 23 augusti och den 13 december 2009, med Nacional som segrare. Clausura spelades mellan den 23 januari och den 2 maj 2010 som Peñarol vann. Slutspelsmatcherna spelades den 12, 15 och 18 maj 2010 med Peñarol som segrare av säsongen. 

Säsongen bestod av 30 omgångar (samt tre slutspelsmatcher) med två matcher mellan alla lag, en gång på vardera lagets hemmaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Tabell

Apertura 

Färgkoder: – Segrare av Apertura.

Clausura 

Färgkoder: – Segrare av Clausura.

Sluttabell 

Färgkoder:
 – Kvalificerad till gruppspel i Copa Libertadores 2011 och Copa Sudamericana 2010
 – Kvalificerad till gruppspel i Copa Libertadores 2011
 – Kvalificerad till första omgången i Copa Libertadores 2011
 – Kvalificerad till Copa Sudamericana 2010
 – Nedflyttade till Segunda División

Slutspel 
Nacional och Peñarol vann de två omgångar (Apertura och Clausura) som en säsong i Primera División består av. Nacional var tvunget att vinna första matchen för att kunna avgöra i omgång 2, som man lyckades med. Peñarol vann första matchen i omgång 2, och slutade därmed som segrare av Primera División 2009/2010.

Omgång 1

Omgång 2

Källor 
 

 

 

2009 i Uruguay
2010 i Uruguay
2010
Fotbollssäsongen 2009/2010